Buxières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Buxières-sur-Arce, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Buxières-sous-Montaigut, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Buxières-sous-les-Côtes, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Buxières-lès-Villiers, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,